Пенроуз () — распространённая английская фамилия.

Известные носители фамилии:
 Пенроуз, Берил (1930—2021) — австралийская теннисистка.
 Пенроуз, Валентина (1898—1978) — французская писательница и художница-сюрреалистка.
 Пенроуз, Джеймс Дойл (1862—1932) — ирландский художник.
 Пенроуз, Джонатан (1933—2021) — английский шахматист, гроссмейстер (1993) и гроссмейстер ИКЧФ (1983).
 Пенроуз, Оливер (род. 1929) — британский физик-теоретик, член Лондонского королевского общества.
 Сэр Пенроуз, Роджер (род. 1931) — британский физик и математик, лауреат Нобелевской премии (2020).
 Сэр Роланд Алджернон Пенроуз (1900—1984) — британский художник, писатель и историк искусств.
 Пенроуз, Триша (Патриция) (род. 1970) — английская актриса, певица и телеведущая.
 Пенроуз, Френсис (1817—1903) — английский архитектор, теоретик архитектуры, археолог, астроном и спортсмен.

См. также 
 
 Медаль Пенроуза
 Пенроуз — район в округе Арлингтон в северной части штата Вирджиния, США.